El municipio de Inwood (en inglés: Inwood Township) es un municipio ubicado en el condado de Schoolcraft en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 733 habitantes y una densidad poblacional de 2,23 personas por km².

Geografía 
El municipio de Inwood se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 328.43 km², de la cual 311,38 km² corresponden a tierra firme y (5,19 %) 17,05 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 733 personas residiendo en el municipio de Inwood. La densidad de población era de 2,23 hab./km². De los 733 habitantes, el municipio de Inwood estaba compuesto por el 90,45 % blancos, el 6,41 % eran amerindios, el 0,41 % eran asiáticos, el 0,14 % eran de otras razas y el 2,59 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,36 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Schoolcraft